

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe

 Wilanowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik 
 Wilanowo – część wsi Barwik w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Wilanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec

Inne
 Wilanowo – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Jeziory.

Zobacz też 
 Wilanów